De Svenska Cupen 2016–2017 was de 61ste editie van de strijd om de Zweedse voetbalbeker, die werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 17 mei 2016 met de eerste ronde en eindigde op 13 april 2017 met de finale in de Jämtkraft Arena in Östersund. Thuisploeg Östersunds FK won het toernooi voor het eerst in de clubgeschiedenis en kwalificeerde zich voor tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2017/18.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2016
Superettan 2016
Allsvenskan 2017
Superettan 2017

2017
Bekervoetbal 2016/17